El acrónimo SORT puede referirse a:
Tratado de Reducciones de Ofensivas Estratégicas, en inglés Strategic Offensive Reductions Treaty.

Sort puede referirse a:
 Sort, un municipio español situado en la provincia de Lérida;
 cualquiera de los siguientes procesos informáticos de ordenación de elementos con el nombre sort (en inglés «ordenación» es sorting):
 sort, una utilidad de la línea de comandos del sistema operativo Unix; o
 sort, una función de la biblioteca estándar de C++.